De afkorting DW kan staan voor:

 Deutsche Welle
 Doctor Who
 DW (drums) een fabrikant van drumstelonderdelen